Hakupu ist eines der vierzehn Dörfer der Insel Niue, die seit 1974 durch einen Assoziierungsvertrag mit Neuseeland verbunden ist. Bei der Volkszählung im März 2017 hatte Hakupu 220 Einwohner. Hakupu liegt im historischen Stammesgebiet Tafiti im Süden der Insel. Nordöstlich des Ortes befindet sich ein großes Waldgebiet, das teilweise zu Hakupu gehört. Mit mehr als 48 Quadratkilometern hat Hakupu die größte Fläche aller vierzehn Dörfer Niues.

Lage 
Hakupu liegt im Südosten der Insel. Im Nordosten grenzt es an Liku, im Südwesten an Vaiea. Im Westen grenzt Hakupu an Avatele, Alofi und Tamakautoga. Die vier Gemeinden stoßen an einem Punkt aneinander.

Geschichte 
In Hakupu steht ein Denkmal, das an die Männer aus Hakupu erinnert, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg sowie in der Konfrontasi für Neuseeland kämpften.

Klima

Einzelnachweise 

Ort auf Niue